Pont de Pierre ist der Name folgender Brücken:

 Pont de Pierre (Aosta) in Italien
 Pont de pierre (Bordeaux) in Frankreich